Pierre de Montaigu – piętnasty wielki mistrz zakonu templariuszy
 Montaigu (Jura) – francuska gmina w regionie Franche-Comté
 Montaigu (Wandea) – francuska gmina w regionie Kraj Loary
 Montaigu (Aisne) – francuska gmina w regionie Pikardia

Zobacz też:
 Montaigu-de-Quercy
 Montaigu-la-Brisette
 Montaigu-le-Blin
 Montaigu-les-Bois